La Horde, sous-titré « Mandryka chez Freud » est une bande dessinée du Français Nikita Mandryka publiée dans L'Écho des Savanes de 1973 à 1977 et recueillie en album en 1994. C'est l'une des premières bandes dessinées francophones d'approche psychanalytique.

Histoire apparente et objectif de l'album 
L'histoire commence par une bande dessinée dans le style surréaliste habituel de Mandryka, que l'on retrouve par exemple dans Le Concombre masqué : un éléphant vivant tranquillement au bord de la mer découvre un rescapé d'un naufrage de pantoufle, et ce dernier, une fois ses moyens retrouvés, commence son histoire. 

Cependant l'auteur passe finalement de la bande dessinée à la prose illustrée par des cases éparses. L'album est en réalité un prétexte à une description de la psychanalyse de Mandryka (voir la notion de horde chez Freud) selon la théorie de Lacan. 

La Horde contient des références au Tigre du Bengale et au bandard fou (personnage de Moebius).

Publications

Dans L'Écho des Savanes 
Mandryka publie deux épisodes de La Horde dans les troisième et quatrième numéros de L'Écho des Savanes en 1973 avant de s'interrompre. Après un hiatus de trois ans, il publie en 1976 et 1977 cinq nouveaux épisodes en bande dessinée suivis à partir du  de cinq épisodes constitués de textes illustrés.
 « La Grand Pantoufle », , 1973, 14 p.
 « La Grand Pantoufle (suite) », , 1973, 6 p.
 « La Grand Pantoufle », , , 11 p.
 « Maître du monde », , , 12 p.
 « Maître du monde », , , 4 p.
 « Maître du monde », , , 4 p.
 « Meurtre dans la pyramide ! », , , 4 p.
 « Meurtre dans la pyramide ! », , .
 « La Mort de Dieu : Chapitre XXX », , , 4 p.
 « Chapitre XXXI », , , 4 p.
 Sans titre, , , 4 p.
 Sans titre, , , 3 p.

Album 
Fin 1994, quelques mois après l'obtention par Mandryka du Grand Prix de la ville d'Angoulême pour l'ensemble de son œuvre, La Horde est recueillie en album par Z'Éditions, avec une préface du psychanalyste aixois Michel Royer :
 .

Références 

Album de bande dessinée sorti en 1994
Bande dessinée publiée dans L'Écho des savanes